Tree (in italiano albero) può riferirsi a:

Musica
 Tree – album del 2001 dei Gaelic Storm
 Tree – album del 2014 dei TVXQ
 Tree – album del 2015 dei Sekai no Owari

Informatica
 Tree – directory iterativa dei sistemi Unix

Persone
 David Tree – attore britannico
 Dorothy Tree – attrice statunitense
 Ellen Tree – attrice inglese
 Herbert Beerbohm Tree – attore teatrale inglese
 Iris Tree – attrice e poetessa inglese
 Michael Tree – violinista statunitense
 Oliver Tree – cantautore e rapper statunitense
 Penelope Tree – supermodella statunitense
 Ron Tree – cantante e bassista inglese